Ecco mia moglie (That's My Wife) – film del 1929 diretto da Lloyd French
 That's My Wife – film del 1933 diretto da Leslie S. Hiscott